Плей-оф Кубка Стенлі 2020 — стартував після регулярного чемпіонату 2 серпня 2020 та фінішував 28 вересня 2020.

Учасники плей-оф 
Клуби, що кваліфікувались до плей-оф:

Східна конференція 
Основний раунд
 Бостон Брюїнс, чемпіон Атлантичного дивізіону, чемпіон Східної конференції, Кубок Президента – .714
 Тампа-Бей Лайтнінг – .657
 Вашингтон Кепіталс, чемпіон Столичного дивізіону – .652
 Філадельфія Флаєрс – .645

Кваліфікаційний раунд
Піттсбург Пінгвінс – .623 
Кароліна Гаррікейнс – .596 
Нью-Йорк Айлендерс – .588 
Торонто Мейпл Ліфс – .579 (28) 
Колумбус Блю-Джекетс – .579 (25) 
Флорида Пантерс – .565 
Нью-Йорк Рейнджерс – .564 
Монреаль Канадієнс – .500

Західна конференція 
Основний раунд
 Сент-Луїс Блюз, чемпіон Центрального дивізіону та Західної конференції – .662
 Колорадо Аваланч – .657
 Вегас Голден Найтс, чемпіон Тихоокеанського дивізіону – .606
 Даллас Старс – .594

Кваліфікаційний раунд
Едмонтон Ойлерз – .585 
Нашвілл Предаторс – .565 (28) 
Ванкувер Канакс – .565 (27) 
Калгарі Флеймс – .564 
Вінніпег Джетс – .563 
Міннесота Вайлд – .558 
Аризона Койотс – .529 
Чикаго Блекгокс – .514

Арени 
Усі матчі буде зіграно на двох аренах Канади без глядачів.

Виставкові матчі 

! colspan="3" style="background:#fcc;"|28 липня 2020

|-
! colspan="3" style="background:#fcc;"|29 липня 2020

|-
! colspan="3" style="background:#fcc;"|30 липня 2020

|}

Груповий раунд

Східна конференція 

Результати

Західна конференція 

Результати

Кваліфікаційний раунд

Східна конференція

Західна конференція

Плей-оф

Чвертьфінали конференцій

Східна конференція

Західна конференція

Півфінали конференцій

Східна конференція

Західна конференція

Фінал Східної конференції

Фінал Західної конференції

Фінал Кубка Стенлі

Статистика

Бомбардири

Воротарі 

Скорочення: І = зіграних матчів, ЧНЛ = час проведений на льоду, В = виграшів, П = поразок, ПО = поразок в овертаймі, ГП = пропущених шайб, СП = в середньому пропущено шайб, %ВК = відбитих кидків (у %), ША = шатаути

Примітки

Посилання 
 Плей-оф на hockey-reference.com 
 Плей-оф Кубка Стенлі 2020 

Сезон НХЛ 2019—2020